Сујтик има више значења:

 Сујтик (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сујтик (Митонтик), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику